Rorà steht für

 Rorà, eine Kleingemeinde in der italienischen Metropolitanstadt Turin, Region Piemont

Rora ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Rora (1934–2015), Schweizer Rezitator und Sprechpädagoge
 Dino Rora (1945–1966), italienischer Schwimmer